Билясувар () — город и административный центр Билясуварского района Азербайджана. Располагается на Муганской равнине, в 44 км к юго-западу от железнодорожной станции Сальяны и в 182 км от Баку.

Этимология 
Впервые упоминается в источниках в XIII веке в форме Пилесувар, которое со временем трансформируется в Беласувар. Пиле-Савар был построен сановником династии Буидов, которого звали Пиле-Савар («Великий всадник»).

История 
В 1938 году селение было переименовано в Пушкино, в честь русского поэта А.С. Пушкина, а в 1966 году получило статус города. В 1963 году территория была объединена с Джалилабадским районом, а с 1964 года снова становится самостоятельным районом. В 1991 году восстановлено историческое название в форме Билясувар, а район снова был переименован в Билясуварский.

Экономика 
В городе функционирует хлопкоочистительный завод и машинно-мелиоративная станция.

Население 
По всесоюзной переписи населения 1989 года в Билясуваре проживало 18 632  человека.

Известные уроженцы 
 Абышев, Азад Зияд оглу — азербайджанский химик, действительный член Нью-Йоркской академии наук, профессор
 Ибрагимов, Мубариз Агакерим оглы — Национальный Герой Азербайджана
 Агаяр Шукуров — доктор философских наук, профессор;
 Алибала Гаджизаде — писатель;
 Ризван Абасов — Заслуженный инженер Азербайджанской Республики.
 Ахмадага Муганлы (Гурбанов) — писатель
 Фирудин Гасымов — кандидат сельскохозяйственных наук (Южно-Уральский институт Российской академии наук)
 Агалар Шавкатов — поэт
 Худаверди Кязимов — поэт

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Азербайджана
Переименованные населённые пункты Азербайджана
Населённые пункты Билясуварского района
Города, которые ранее назывались в честь людей